

Cinema 
 Two – film del 1965 diretto da Satyajit Ray
 Two – film del 2006 diretto da Drake Doremus e Zach Horton

Codici 
 two – codice ISO 639-3 della lingua tswapong

Musica 
 Two – album della Treves Blues Band del 1979
 Two – album dei The Calling del 2004
 Two – album di Miss Kittin e The Hacker del 2009
 Two – album di Lenka del 2011
 Two – EP degli Sleep Token del 2017
 2wo – gruppo musicale industrial metal britannico

Televisione 
 Two – serie televisiva canadese del 1996-1997

Pagine correlate 
 DUE